Légendes de la forêt viennoise () est une valse de Johann Strauss II (1868) ;  
 Légendes de la forêt viennoise () est une pièce de théâtre d'Ödön von Horváth créée en 1931 ;  
 Légendes de la forêt viennoise (Geschichten aus dem Wienerwald) est un film réalisé par Maximilian Schell et sorti en 1979 ;  
 Légendes de la forêt viennoise, un téléfilm d'André Engel de 1993.